Gozón puede referirse a:

Gozón, municipio asturiano.
Gozón de Ucieza, población del municipio de Loma de Ucieza, en la provincia de Palencia.